Анри Марто:
 Анри Марто (1874—1934) — французский скрипач и музыкальный педагог.
 Анри Марто (1933—2005) — французский актёр.